Collier Hills steht für:

 Collier Hills (Atlanta), ein Stadtviertel von Atlanta, Georgia, Vereinigte Staaten
 Collier Hills (Antarktika), eine Hügelgruppe im Ellsworthland, Antarktika